Wori kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Wori, distrikt, Sulawesi Utara,

Kina 

 Wori (socken), Sichuan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar